Apple A4 — микропроцессор фирмы Apple из серии Apple Ax, используемый в различных производимых ею устройствах. Содержит 250 млн транзисторов.

Технические характеристики 
Анонсированная 27 января 2010 года модель микропроцессора работает на частоте 1 ГГц, имеет максимальную потребляемую мощность 500—800 мВт (приблизительная оценка на основе функциональных тестов), кэш L2 объёмом 512 Кбайт, основное ядро с модифицированной архитектурой ARM Cortex A8 и интегрированное графическое ядро PowerVR SGX 535 (такое же, как и в процессоре телефона iPhone 3GS). Производится по 45-нанометровому технологическому процессу. Кристалл микропроцессора расположен вместе с двумя кристаллами оперативной памяти SDRAM в одном корпусе, исполненном по технологии Package on Package (, «корпус на корпусе»).

Процессор, представляющий собой систему на кристалле (SoC), с высокой степенью вероятности разработан микропроцессорным подразделением Apple, сформированным из приобретённой корпорацией фирмы P.A. Semi, в состав которой позже также вошла поглощённая Apple фирма . Конкретных заявлений на этот счёт, кроме общедоступной маркетинговой информации о собственной разработке/доработке компонента, со стороны Apple не было, равно как и какой-либо информации из достоверных источников, однозначно подтверждающей данное предположение. Однако, отсутствие маркировки посторонних компаний на кристалле процессора (например, компании Samsung — как это было в остальной портативной продукции корпорации Apple), — выявленное при реверс-инжиниринге компонента, доказывает, что Apple осуществляла непосредственный контроль над его разработкой.

Ранее высказывавшиеся в сетевых СМИ предположения о возможном наличии в основе процессора ядра (или даже нескольких ядер) с модифицированной архитектурой ARM Cortex A9 не подтвердились. Результаты анализа геометрии чипа, а также программного обеспечения планшета Apple iPad указывают на наличие единственного ядра ARM Cortex A8. Кроме того, было выявлено значительное сходство с ранее использовавшимся в iPhone соответствующим компонентом. Эти факты косвенно подтверждают догадки некоторых источников об истинных целях разработки компанией Apple собственного процессора. Очевидно, основная часть работы специалистов P.A. Semi над компонентом заключалась в оптимизации системы управления питанием. Однако на фоне большого энергопотребления дисплея (ввиду его крупного размера) достигнутые преимущества такого плана не могут быть столь значительными. Это может свидетельствовать о том, что намерения Apple были направлены не столько на разработку чипа специально для iPad, сколько на создание SoC, которая, помимо применения в планшете, может обеспечить гарантированные преимущества телефонам iPhone следующего поколения, в которых также используется данный процессор.

Интересные факты 
 Производителем процессора является компания Samsung. Несмотря на отсутствие какой-либо непосредственно подтверждающей это маркировки на кристалле, данный факт удалось установить в результате анализа внутренней структуры и технологических особенностей процессора. Кроме того, ранее во взломанной микропрограмме iPad было обнаружено указание на версию чипа — s5l8930, — соответствующую в равной степени как известному официальному обозначению процессора APL0398, так и маркировке других выпускаемых компанией Samsung процессоров. Это неудивительно, учитывая предыдущие партнёрские отношения Apple и Samsung в области производства электронных компонентов и конкретно процессоров для мобильных устройств, а также приобретение корпорацией Apple компании Intrinsity, разработчика микропроцессорной техники, тесно сотрудничающей с Samsung. Кроме того, изначально некоторые эксперты были убеждены, что именно Intrinsity является разработчиком A4. В этом плане интересен тот факт, что анонсированное в июле 2009 года процессорное ядро Hummingbird с рабочей частотой 1 ГГц создавалось совместными усилиями специалистов Samsung и Intrinsity.

 Отдельные интернет-издания, опираясь на информацию, полученную от представителей самой компании Intrinsity ещё до её приобретения, подтвердили факт разработки данной фирмой процессора Apple A4 на основе ядра Hummingbird, а также участие её в разработке многоядерных процессоров на базе архитектуры ARM Cortex A9, предназначенных, возможно, для использования в будущих продуктах компании Apple.

 Основания для сомнений в разработке процессора исключительно специалистами P.A.Semi высказывались и ранее. Так, компания Apple объявила о поглощении P.A. Semi 23 апреля 2008 года, после чего в течение 1—2 месяцев должна была быть начата работа над новым процессором архитектуры ARM. Команда же инженеров P.A. Semi до этого разрабатывала процессоры с архитектурой POWER.

 Впервые процессоры Apple A4 были представлены публично в январе 2010 года, то есть всего через 1 год и 8 месяцев после поглощения P.A. Semi. Однако, запуск и наладка серийного производства нового поколения процессоров занимает от 6 месяцев. Отсюда следует, что команда инженеров P.A. Semi должна была практически с нуля, учитывая, что они раньше не занимались процессорами архитектуры ARM, разработать совершенно новый для них процессор примерно за 12 месяцев. Специалисты утверждают, что за такой срок сделать это практически невозможно.

 Позднее стало известно, что ядро процессора Apple A4 идентично таковому у процессора Samsung S5PC110A01, использующегося в смартфонах компании Samsung. Этот факт, а также ряд других особенностей, выявленных при подробном анализе устройства компонента, заставляет большинство экспертов склоняться к мнению, что основным разработчиком его действительно является Intrinsity; специалисты P.A.Semi, скорее всего, также участвовали в разработке, но их роль была дополнительной в командной работе.

 Так или иначе, последние приобретения и действия Apple свидетельствуют о дальнейших планах корпорации по использованию в своей продукции компонентов собственной разработки.

 Название процессора напоминает о широко использовавшемся в прошлом в компьютерах Macintosh процессоре PowerPC G4.

Применение 
Первым устройством, использующим процессор Apple A4, стал разработанный компанией Apple интернет-планшет Apple iPad, презентация которого состоялась 27 января 2010 года в Сан-Франциско, а старт продаж произошёл в Нью-Йорке на Пятой авеню 3 апреля 2010 года.

Устройства, использующие процессор Apple A4 
 iPad — январь 2010 — март 2011
 iPhone 4 — июнь 2010 — сентябрь 2013
 iPod touch 4G — сентябрь 2010 — сентябрь 2012
 Apple TV (второго поколения) — сентябрь 2010 — март 2012

См. также 
 Apple A5X
 Apple A5
 Nvidia Tegra 3
 Nvidia Tegra 2
 Snapdragon

Примечания

Ссылки 
 Apple iPad Website
 Фотография процессора A4

Микропроцессоры
Оборудование Apple Inc.
Появились в 2010 году в США
Системы на кристалле
ARM
IPod touch
IPad
IPhone
Samsung Electronics